Peter Maslowski ist der Name folgender Personen:

* Peter Maslowski (Journalist) (1893–1983), deutscher Journalist und Politiker (USPD, KPD, SPD)
Peter Maslowski (Historiker) (* 1944), US-amerikanischer Militärhistoriker